MER steht als Abkürzung für:

 Castle Air Force Base, ein Stützpunkt der US Air Force in Kalifornien (IATA-Code)
 Malassezsche Epithelreste, siehe Hertwig-Epithelscheide
 Marginal Effects at Representative Values, ein statistischer Indikator, siehe Marginaler Effekt
 Mars Exploration Rover, eine Marsmission der NASA
 Mitteleuropäisches Reisebüro, siehe Deutsches Reisebüro
 Modulation Error Rate, eine Messgröße in der Nachrichtentechnik, siehe Modulationsfehlerrate
 Movement for European Reform, siehe Bewegung für Europäische Reform
 Bahnhof Erding nach DS 100
 Muskeleigenreflex, siehe Eigenreflex

MER als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Saalekreis (für Merseburg)

Mer steht für:
 eine von MeeGo geforkte linux-basierte Softwaredistribution für mobile Geräte, siehe MeeGo #Mer-Projekt

mer steht für:
 regionale Variante von Meru (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Meru (Volk)

mer- steht für
 eine bestimmte Ligandenanordnung in chemischen Komplexen, siehe Deskriptor (Chemie)#fac-, mer-

Mer oder Al-Mer ist der Familienname folgender Personen:
 Arna Mer-Chamis (1929–1995), israelische Menschenrechtsaktivistin und Preisträgerin des Alternativen Nobelpreises
 Erica Mer (* 1988), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Francis Mer (* 1939), französischer Politiker und Industrieller
 Gideon Mer (1894–1961), russisch-jüdischer Wissenschaftler
 Juliano Mer-Chamis (1958–2011), israelischer Schauspieler, Filmregisseur und politischer Aktivist
 Meral Al-Mer, deutsche Musikerin, Journalistin und Autorin

Mer ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Mer (Loir-et-Cher), eine Gemeinde im Département Loir-et-Cher, Frankreich
 Murray Island, Australien (Selbstbezeichnung)

Siehe auch:
 La mer
 Mere
 -mer
 Meer (Begriffsklärung)
 Mär

Abkürzung